|-
| (83901) 2001 US163||||17 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (83902) 2001 UX164||||23 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (83903) 2001 UR166||||24 жовтня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (83904) 2001 UB173||||18 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (83905) 2001 UY182||||16 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83906) 2001 UL183||||16 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (83907) 2001 UD184||||16 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83908) 2001 UT186||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83909) 2001 UB189||||18 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83910) 2001 UA210||||20 жовтня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (83911) 2001 UV219||||18 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83912) 2001 VH1||||7 листопада 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (83913) 2001 VF6||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83914) 2001 VA7||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83915) 2001 VF7||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83916) 2001 VS8||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83917) 2001 VB11||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83918) 2001 VJ11||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83919) 2001 VX12||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83920) 2001 VX15||||6 листопада 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (83921) 2001 VB16||||8 листопада 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (83922) 2001 VK16||||10 листопада 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (83923) 2001 VR16||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83924) 2001 VZ23||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83925) 2001 VS25||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83926) 2001 VS37||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83927) 2001 VD48||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83928) 2001 VJ50||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83929) 2001 VF51||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83930) 2001 VY56||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83931) 2001 VO58||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83932) 2001 VD74||||11 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83933) 2001 VJ74||||12 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83934) 2001 VZ74||||8 листопада 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (83935) 2001 VV86||||15 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83936) 2001 VY86||||15 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83937) 2001 VU89||||12 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83938) 2001 VO93||||15 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83939) 2001 VX105||||12 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83940) 2001 VD122||||13 листопада 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (83941) 2001 WD||2001 WD||16 листопада 2001||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (83942) 2001 WC12||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83943) 2001 WK14||||19 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83944) 2001 WM17||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83945) 2001 WO21||||18 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83946) 2001 WR26||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83947) 2001 WT36||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83948) 2001 WN37||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83949) 2001 WP45||||19 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83950) 2001 WV69||||20 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83951) 2001 WG74||||20 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83952) 2001 WO80||||20 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83953) 2001 WA97||||18 листопада 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (83954) 2001 WU98||||19 листопада 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (83955) 2001 XR6||||8 грудня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 83956 Пануццо (Panuzzo)||||7 грудня 2001||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (83957) 2001 XO35||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83958) 2001 XA36||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83959) 2001 XD80||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83960) 2001 XB84||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83961) 2001 XQ113||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83962) 2001 XW123||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83963) 2001 XM202||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83964) 2001 XL256||||7 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83965) 2001 XU256||||7 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83966) 2001 YX13||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83967) 2001 YG111||||17 грудня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (83968) 2001 YY114||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83969) 2001 YW127||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83970) 2001 YQ132||||20 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83971) 2002 AU25||||9 січня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (83972) 2002 AZ34||||9 січня 2002||Обсерваторія Кінґснейк||Джон Маккласкі
|-
| (83973) 2002 AS181||||5 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (83974) 2002 AV181||||5 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (83975) 2002 AD184||||6 січня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (83976) 2002 CA15||||9 лютого 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (83977) 2002 CE89||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83978) 2002 CC202||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83979) 2002 EW5||||11 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (83980) 2002 EP9||||10 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (83981) 2002 EJ22||||10 березня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 83982 Crantor||||12 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (83983) 2002 GE39||||4 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (83984) 2002 GL77||||9 квітня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (83985) 2002 JV42||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83986) 2002 JS101||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83987) 2002 LR32||||11 червня 2002||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|-
| (83988) 2002 LC34||||10 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83989) 2002 MF1||||17 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83990) 2002 MM1||||17 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83991) 2002 MS1||||20 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83992) 2002 MG3||||25 червня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (83993) 2002 MM3||||19 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83994) 2002 NJ12||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (83995) 2002 NH13||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (83996) 2002 NP18||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83997) 2002 NK19||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83998) 2002 NA24||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83999) 2002 NV26||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84000) 2002 NG27||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

83900